

Geografia
 Abreu e Lima – comune dello Stato del Pernambuco in Brasile
 Anísio de Abreu – comune dello Stato di Piauí in Brasile
 Bento de Abreu – comune dello Stato di San Paolo in Brasile
 Cândido de Abreu – comune dello Stato del Paraná in Brasile
 Casimiro de Abreu – comune dello Stato di Rio de Janeiro in Brasile

Persone
 Alcinda Abreu (1953) – politico mozambicano
 Alexis de Abreu (1568-1630) – medico portoghese
 Anderson Luís de Abreu Oliveira (1988) – calciatore brasiliano
 Anna Abreu (1990) – cantante finlandese
 Antonio de Abreu (XVI secolo) – navigatore portoghese
 Casimiro de Abreu (1837-1860) – poeta brasiliano
 Ermilo Abreu Gómez (1894-1972) – scrittore messicano
 Fernando de Abreu (1984) – calciatore brasiliano
 Jesus Manuel Santana Abreu (1985) – calciatore spagnolo
 João Capistrano de Abreu (1853-1927) – scrittore brasiliano
 José Antonio Abreu (1943-2018) – musicista, attivista, politico, educatore e accademico venezuelano
 Juan Abreu (1952) – scrittore e pittore cubano
 Luciana Abreu (1985) – cantante, attrice e presentatrice televisiva portoghese
 Marco Abreu (1974) – calciatore angolano
 Marques Batista de Abreu (1973) – calciatore brasiliano
 Marta Abreu (1845-1909) – filantropa cubana
 Sebastián Abreu (1976) – calciatore uruguaiano

Altro
 Anna Abreu – album dell'omonima cantante
 Università "Marta Abreu" di Las Villas – università situata a Santa Clara a Cuba